Ниже представлен медальный зачет летних Олимпийских игр 1912 года, проходивших в Стокгольме (Швеция) с 5 мая по 27 июня. Разыгрывалось 103 комплекта наград между 2407 спортсменами (из них 48 женщин) из 28 стран.

Награды получили 18 стран-участниц. В неофициальном командном зачёте первое место заняли спортсмены Швеции — 136 очков. Шведы завоевали и больше всех медалей. Отлично выступила команда Финляндии, обойдя в медальном зачете Францию и Германию.

Соревнования в искусстве на Олимпийских играх 1912 года 
Эти соревнования входили в программу летних игр с 1912 по 1948 год, но их результаты не суммируются с остальными результатами Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Стокгольм 1912 — Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1912